West Midlands kan syfta på: 

 West Midlands (grevskap) – en administrativ enhet på samma nivå som grevskap i Storbritannien
 West Midlands (region) – en av Englands nio regioner
 West Midlands (tätort) – ett sammanhängande storstadsområde runt Birmingham i West Midlands i Storbritannien